USMA steht für:
 United States Military Academy, eine Militärakademie der Vereinigten Staaten in West Point, New York
 Universidad Católica Santa María La Antigua, eine römisch-katholische Privatuniversität in Panama-Stadt. 

US-MA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

Abkürzung